Domafalva: település az ukrajnai Nagybereznai járásban
Domafalva: település a romániai Moldvában